Sówka ist ein polnischer Ortsname:
 Sówka (Srokowo), Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Eulenhof, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Sówka (Ciechanowiec), Powiat Wysokomazowiecki, Woiwodschaft Podlachien
 Sówka (Drawno), Powiat Choszczeński, Woiwodschaft Westpommern, bis 1945: Luisenau, Kreis Arnswalde, Brandenburg/Pommern

pl:Sówka